Siti archeologici dell'Italia preistorica e protostorica – elenco delle principali località italiane dove sono presenti scavi o materiale archeologico del periodo antecedente l'arrivo dei coloni della Magna Grecia, dei Cartaginesi o dei Romani
 Siti archeologici dell'Italia antica – elenco delle principali località italiane dove sono presenti scavi o materiale archeologico del periodo dall'avvento dei Greci in Magna Grecia e dei Cartaginesi nelle isole del Mediterraneo, fino a quello dei Romani;
 Siti archeologici dell'Italia medievale – elenco delle principali località italiane dove sono presenti scavi o materiale archeologico del periodo  da dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente (nel 476 d.C.) fino al 1492 (vedi anche Italia medievale).